Mariano Fortuny ou Marià Fortuny i Marsal (1838-1874), peintre orientaliste espagnol
 Mariano Fortuny ou Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), couturier espagnol exerçant à Venise (fils du précédent)